Existuje více sakrálních staveb pojmenovaných Bazilika Narození Panny Marie:
 Bazilika Narození Panny Marie (Marianka): gotická bazilika z let 1377–1380 (s barokní přestavbou) se nachází na významném poutním místě v obci Marianka, okres Malacky, Slovensko. V roce 2011 byla povýšena na basiliku minor.
 Bazilika Narození Panny Marie (Vranov nad Topľou): postavená v roce 1441 (s neobarokní přestavbou) ve městě Vranov nad Topľou, ve stejnojmenném okrese, Slovensko. V roce 2008 byla povýšena na basiliku minor.
 Bazilika Narození Panny Marie (Rajecká Lesná), někdy nazývána též Bazilika Narození Přeblahoslavenné Panny Marie ze 16. století v obci Rajecká Lesná, okres Žilina. V roce 2002 byla povýšena na basiliku minor.

Rozcestníky - sakrální stavba